Merviel est un nom propre qui peut désigner un :

Village 

 Merviel, un village et une ancienne commune française, situé dans le département de l'Ariège, intégré à la commune de Dun.

Patronyme 

 C'est aussi un nom patronymique, dérivé du nom de la localité d'origine, Murviel-lès-béziers dans l'Hérault , dont on trouve ailleurs en France trois occurrences en dehors de l'Aveyron et l'Hérault : en Haute-Garonne, dans le Calvados, et dans le Nord. Il est porté par plus de  en France.
 Personnalités connues portant "Merviel" comme nom patronymique : Jules Merviel

Signification 
 Merviel signifierait "vieux mur" (murvièlh) ou "merveille" (meravilha) en occitan.

Références